Antanimasaka – comune del distretto di Ambatolampy, Madagascar
 Antanimasaka – comune del distretto di Marovoay, Madagascar